

Astronomia
 Leo – costellazione del Leone

Cinema
 Leo – film spagnolo di José Luis Borau del 2000
 Leo – film di Mehdi Norowzian del 2002
 Leo – film di Joseph D. Reitman del 2007

Codici
 LEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leconi (Gabon)
 leo – codice ISO 639-3 della lingua leti del Camerun

Geografia
 Léo – città della Provincia di Sissili (Burkina Faso)
 Leo – torrente dell'Emilia-Romagna (Italia)

Onomastica
 Leo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Leo – pseudonimo dell'esoterista italiano Giovanni Colazza
 Leo – pseudonimo del fumettista brasiliano Luiz Eduardo de Oliveira
 Léo – fumettista francese
 Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Lourenço Bastos, difensore
 Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Augusto Gomes Aro, attaccante
 Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Renan Simões de Lacerda, difensore
 Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo da Silva Vieira, portiere
 Edoardo Leo (1972) – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Leonardo Leo  (1694-1744) – compositore italiano
 Maurizio Leo  (1955-) – politico e insegnante italiano
 Melissa Leo (1960) – attrice statunitense
 Pietro Leo (1887-1967) – politico e storico italiano
 Susan Leo (1962) – ex tennista australiana

Sigle
 LEO – Low earth orbit, orbita terrestre bassa

Altro
 Leo – personaggio di Yu-Gi-Oh! 5D's

Altri progetti